Бандън може да се отнася за:

 Бандън, град в Ирландия
 Бандън, град в щата Орегон, САЩ
 Бандън, река в Ирландия